Vandelvira (eller Valdelvira) är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alonso de Vandelvira (1544–1629), spansk skulptör och arkitekt
 Andrés de Vandelvira (1509–1575), spansk skulptör och arkitekt
 Pedro de Vandelvira (död 1565), spansk skulptör och arkitekt

Spanska efternamn